Il doppio del Chang-Sat Bangkok Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Il singolare del Chang-Sat Bangkok Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Divij Sharan e Vishnu Vardhan erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Chen Ti e Huang Liang-Chi hanno battuto in finale Jeong Suk-Young e Nam Ji Sung 6–3, 6–2.

Teste di serie

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale)
  Lee Hsin-han /  Peng Hsien-yin (quarti di finale)

  Matt Reid /  Jimmy Wang (semifinali)
  Toshihide Matsui /  Danai Udomchoke (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Chang-Sat Bangkok Open 2013
ATP Challenger Tour 2013